Кургазак — географические объекты:

 Кургазак — минеральный источник и ручей горного хребта Каратау на левобережье реки Юрюзань в Башкортостане
 Кургазак — пещера в долине устья реки Каменки в Саткинском районе Челябинской области